Kamerzuur is het zuur dat ontstaat na het oplossen en oxideren van zwaveldioxide in de loden kamers van het lodenkamerproces. Het zuur bevat maximaal 67% zwavelzuur en diverse verontreinigingen zoals arseen.

Oxozuur
Sulfaat
Oplossing